Шпиономания в России может означать:
 Шпиономания в Российской империи,
 1830—1864: подозрения в шпионаже в пользу Польши.
 1850-е: подозрения в шпионаже в пользу Британии и Франции в эпоху Крымской войны.
 1914—1915: повлекшая за собой погромы немецких магазинов и лавок после начала Первой мировой войны.
 Военная тревога 1927 года в СССР
 Шпиономания в СССР после выступления Сталина по радио 3 июля 1941 года.
 Шпиономания в России после 1991 года
 обвинения учёных РФ в шпионаже и разглашении государственной тайны.
 уголовные дела о государственной измене в России (2014—2016)
 информационная война, связанная со вторжением России на Украину
 «разговоры о важном»